CPC Loop Den Haag (CPC Loop означает City-Pier-City Loop, что дословно переводится как «Пробег Город—Пирс—Город») — ежегодный полумарафон, который проходит в Гааге, Нидерланды.

Первый пробег прошёл в 1975 году, тогда дистанция составляла 14,5 км. На следующий год организаторы установили полумарафонскую дистанцию. До начала 1990-х годов победителями становились европейские бегуны, но начиная с 1991 года доминирующее положение заняли африканские спортсмены. За последние 20 лет бегуны из Европы выигрывали всего 3 раза.

В 2007 году кенийский стайер Самуэль Ванджиру установил на трассе мировой рекорд — 58.33.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в Гааге
Соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года
1975 год в Нидерландах
Появились в 1970-е годы в Нидерландах
Появились в 1975 году в Нидерландах